Windpark Bad Laasphe steht für folgende Projekte im Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen:

 Windpark Hesselbach in Hesselbach, Banfe und Bad Laasphe
 Windpark Sohl bei Sohl bei Bad Laasphe